A-2 Hrvatska košarkaška liga  predstavlja drugi razred hrvatskog košarkaškog prvenstva u sezoni 2014./15. Igra se u pet skupina - "Jug", "Zapad", "Centar", "Sjever" i "Istok". Po završetku prvenstva, najuspješnije momčadi igraju dodatnu kvalifikacijsku ligu za ulazak u viši rang - A-1 ligu.

Ljestvice

Kvalifikacijska liga za A-1

Dodatne kvalifikacije

Centar

Istok

Jug

Sjever

Zapad

Poveznice 
 A-1 liga 2014./15.
 B-1 liga 2014./15.
 C liga 2014./15.
 Kup Krešimira Ćosića 2014./15.

Izvori 
 crosarka.com, kvalifikacije za A-1 ligu 2014./15., ljestvica i rezultati , pristupljeno 10. travnja 2015.
 crosarka.com, kvalifikacije za A-1 ligu 2014./15., ljestvica i rezultati , pristupljeno 16. svibnja 2015.
 eurobasket.com, A-2 liga 2014./15., poredak po skupinama, pristupljeno 10. travnja 2015.
 sportingpulse.com, A-2 HKL Centar 2014./15., ljestvica , pristupljeno 10. travnja 2015.
 sportingpulse.com, A-2 HKL Centar 2014./15., rezultati po kolima , pristupljeno 10. travnja 2015.
 crosarka.com, A-2 HKL Centar 2014./15., ljestvica i rezultati , pristupljeno 10. travnja 2015.
 5na5.eu, A-2 HKL Centar 2014./15., ljestvica i rezultati , pristupljeno 2. lipnja 2016.
 sportingpulse.com, A-2 HKL Istok 2014./15., ljestvica , pristupljeno 10. travnja 2015.
 sportingpulse.com, A-2 HKL Istok 2014./15., rezultati po kolima , pristupljeno 10. travnja 2015.
 crosarka.com, A-2 HKL Istok 2014./15., ljestvica i rezultati , pristupljeno 10. travnja 2015.
 ksbpz.org, A-2 HKL Istok 2014./15., rezultati 22. kola i ljestvice sezone (konkurencija i van konkurencije), pristupljeno 10. travnja 2015.
 sportingpulse.com, A-2 HKL Jug 2014./15., ljestvica , pristupljeno 10. travnja 2015.
 sportingpulse.com, A-2 HKL Jug 2014./15., rezultati po kolima , pristupljeno 10. travnja 2015.
 crosarka.com, A-2 HKL Jug 2014./15., ljestvica i rezultati , pristupljeno 10. travnja 2015.
 sportingpulse.com, A-2 HKL Sjever 2014./15., ljestvica , pristupljeno 10. travnja 2015.
 sportingpulse.com, A-2 HKL Sjever 2014./15., rezultati po kolima , pristupljeno 10. travnja 2015.
 crosarka.com, A-2 HKL Sjever 2014./15., ljestvica i rezultati , pristupljeno 10. travnja 2015.
 sportingpulse.com, A-2 HKL Zapad 2014./15., ljestvica , pristupljeno 10. travnja 2015.
 sportingpulse.com, A-2 HKL Zapad 2014./15., rezultati po kolima , pristupljeno 10. travnja 2015.
 crosarka.com, A-2 HKL Zapad 2014./15., ljestvica i rezultati , pristupljeno 10. travnja 2015. 
 

2014-15 
2014-15
m-2-A-2